Brännlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännlandet, Korpo, Åboland, 
 Brännlandet, Nagu, Åboland, 
 Brännlandet, Raseborg, Nyland,

Se även
Brännland
Brantlandet

Robotskapade Finlandförgreningar